Kasakh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Kasakh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kasakh är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Kasakh. Närmaste större samhälle är Aparan,  kilometer nordväst om Kasakh. 

Trakten runt Kasakh består till största delen av jordbruksmark. Runt Kasakh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn